En Flandre française on appelait ou on appelle encore localement becque  (du vieux néerlandais beki > moyen Néerlandais bēke « ruisseau ») les fossés de drainage de la plaine agricole, ou certaines petites rivières rectifiées ou recreusées pour améliorer leurs capacités de drainage. Elles sont aussi des limites de parcelles. Le mot peut faire référence à:
 Becque du Biez, une rivière de la région Nord-Pas-de-Calais et un affluent de la Lys
 Becque d'Hardelot, un petit fleuve français du Pas-de-Calais
 Peene becque, une rivière du Nord affluent de l'Yser
 Henry-François Becque, dit Henry Becque, un dramaturge français, connu surtout pour une comédie, La Parisienne, et un drame réaliste grinçant, Les Corbeaux